Název Dalešice má více sídel:
 1. Dalešice (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 2. Dalešice (okres Třebíč) – městys v okrese Třebíč
 Dalešice (zámek) – zámek v Dalešicích
 3. Dalešice (Neveklov) – část města Neveklov v okrese Benešov
 4. Dalešice (Bítouchov) – část obce Bítouchov v okrese Mladá Boleslav

Dalešice mají i další významy
 Vodní nádrž Dalešice – vodní nádrž na řece Jihlavě
 Dalešice (pivo) – značka piva

Externí odkazy